Metilakrilat may refer to:

 Metakrilatni estri
 Metil akrilat
 Anjon metakrilne kiseline